Юрий Николаевич Борисов:
 Борисов, Юрий Николаевич (род. 1949) — советский и российский литературовед.
 Борисов, Юрий Николаевич (1938—2016) — металлург, учёный, бывший директор Днепровского металлургического комбината.